Marinci su naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Nuštar, Vukovarsko-srijemska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 796 stanovnika te 233 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Marinci, nogometni klub

Izvori

Naselja u Vukovarsko-srijemskoj županiji